Tavistholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tavistholmen, Borgå, Nyland, 
 Tavistholmen (vid Sarvsalö, Lovisa), Nyland, 
 Tavistholmen (vid Valkom, Lovisa), Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar